Okres Košice ist der Name folgender Bezirke der Stadt Košice:

 Okres Košice I
 Okres Košice II
 Okres Košice III
 Okres Košice IV